Tatarella ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Filipponio Tatarella (* 1939), italienische Politikerin
 Giuseppe Tatarella (1935–1999), italienischer Politiker
 Salvatore Tatarella (1947–2017), italienischer Politiker